Перша ліга Словенії 2001—2002 — 11-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словенії. Титул чемпіона вшосте поспіль здобув Марібор.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Гориця взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубку Словенії 2001—2002.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Перша Ліга Словенії на soccerway 
 Перша Ліга Словенії на rsssf  

2001–2002
Словенія
Словенія
2001 у словенському спорті
2002 у словенському спорті